Стримба — населённые пункты и гора на Украине.

 Стримба (Закарпатская область)
 Стримба (Ивано-Франковская область)
 Стримба (Одесская область)
 Стримба — гора в Украинских Карпатах.
 Стримба — река на Украине.